Municipio de Sibley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sibley (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Kidder.
 Municipio de Sibley (condado de Cloud, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cloud.
 Municipio de Sibley (condado de Sibley, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Sibley.